Uhler peut faire référence à : 
 Caroline Uhler (née en 1983), statisticienne suisse.
 Philip Reese Uhler (1835–1913), entomologiste américain.
 Uhler, une municipalité de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.